The Shade of Poison Trees è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Dashboard Confessional, pubblicato nel 2007.

Tracce

Collegamenti esterni